Vogelaarwijk - lijst van 40 wijken van die volgens minister Vogelaar extra aandacht en investeringen nodig hadden.
 Probleemwijk - term voor woonwijken met diverse infrastructurele en maatschappelijke tekortkomingen